Ballenhaus steht für Bauwerke
Ansitz Ballenhaus, Tirol 
Ballenhaus Schongau, Bayern
Siehe auch:
Ballenhausen 
Ballhausen
Ballhaus